Toplica steht für:

Orte:
 Toplica (Kiseljak), Weiler in der Općina Kiseljak, Kanton Zentralbosnien, Föderation BiH, Bosnien und Herzegowina
 Toplica (Srebrenica), Dorf in Srebrenica, Republika Srpska, Bosnien und Herzegowina
 Toplica (Prilep), Weiler in der Opština Prilep, Region Pelagonien, Nordmazedonien
 Toplica (Vrapčište), Ort in der Opština Vrapčište, Region Polog, Nordmazedonien

Fließgewässer:
 Toplica (Südliche Morava), Zufluss in die Südliche Morava, Serbien
 Toplica (Ilova), Zufluss der Ilova, Kroatien

Sonstiges:
 Bistum Toplica der Serbisch-Orthodoxen Kirche
 Okrug Toplica, Okrug in Serbien